The Lotus Eater, un film perdu muet américain de 1921, réalisé par Marshall Neilan
 The Lotus Eaters, une série diffusée sur la BBC en 1972 et 1973
 The Lotus Eaters, groupe musical anglais formé en 1982 à Liverpool
 The Lotus Eaters, chanson de Dead Can Dance